All That Matters () може означати:

Музика
, 1997
, 1995

"All That Matters" (пісня Джастіна Бібера), 2013
, 1998
"All That Matters", пісня ABC з альбому 
"All That Matters", пісня Естель з альбому 
"All That Matters (The Beautiful Life)", пісня Kesha з альбому Warrior